Gora (, serbokroatisch und  für „Berg“) oder Góra ( und  für „Berg“) steht für:

Orte in Polen:
 Góra, Kreisstadt des Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Guhrau, Kreis Guhrau, Schlesien
 Góra (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Annahöhe, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Góra (Niemodlin), Dorf im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Guhrau, Kreis Falkenberg O.S., Oberschlesien
 Góra (Orzysz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Gurra, 1938 bis 1945 Gebürge, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Góra (Pobiedziska), Ort im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Gurten, Kreis Posen-West, Posen
 Góra (Wejherowo), Ort im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1942: Gohra, 1942–1943 Bergen, 1943–1945 Rhedaberg, Kreis Neustadt, Westpreußen

Orte in Kroatien:
 Gora (Kroatien)

Region im Südwestbalkan:
 Gora (Kosovo), Region im Süden des Kosovo und Nordosten Albaniens rund um Dragash

Gora bezeichnet ferner:
 Gora (Saiteninstrument) oder Goura, mit dem Mund angeblasener Musikbogen in Südafrika
 Gora, einen Roman von Rabindranath Tagore
 (9852) Gora, ein Asteroid

Gora oder Góra ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Góra (1931–2007), ungarische Tänzerin und Choreografin
 Claudio Gora (1913–1998), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Jan Góra († 2015), polnischer Priester und Autor
 Janusz Góra (* 1963), polnischer Fußballspieler
 Lisa Gora (* 2004), deutsche Fußballspielerin
 Oskar Schultz-Gora (1860–1942), deutscher Romanist und Provenzalist
 Saraswathi Gora (1912–2006), indische Sozialreformerin
 Wilhelm Góra (1916–1975), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 G.O.R.A.
 Gohra
 Gura
 Guhra